Шереме́тьево:

Населённые пункты 
 Шереметьево — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Шереметьево — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Шереметьево — посёлок в Воротынском районе Нижегородской области.
 Шереметьево — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Шереметьево — посёлок станции в Ряжском районе Рязанской области.
 Шереметьево — село в Ряжском районе Рязанской области.
 Шереметьево — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Шереметьево — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Шереметьево — село в Вяземском районе Хабаровского края.
 Шереметьево — посёлок в транспортной зоне аэропорта Шереметьево.

Объекты инфраструктуры 
 «Шереметьево» — международный аэропорт, расположенный в городском округе Химки Московской области.
 «Аэропорт Шереметьево» — железнодорожная станция в аэропорту Шереметьево.
 Шереметьево — железнодорожная станция в Ряжском районе Рязанской области.

См. также 
 «Шереметьево-2» — советский фильм (1990 год).
 Шереметьево-Песочня — посёлок в Рязани
 Большое Шереметьево — посёлок в Пичаевском районе Тамбовской области
 Шереметьев
 Шереметев
 Шереметевы — русский дворянский род